Weibin bezeichnet:

 den Stadtbezirk Weibin (渭濱區 / 渭滨区) der bezirksfreien Stadt Baoji in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Weibin (Baoji);
 den Stadtbezirk Weibin (卫滨区) der bezirksfreien Stadt Xinxiang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Weibin (Xinxiang).